Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2013. Für das Grand-Slam-Turnier qualifizierten sich vier Paarungen, welche die beiden Qualifikationsrunden erfolgreich überstanden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 19. Juni 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2013